Gresham (Nebraska)
Gresham (Oregon)
Gresham (Wisconsin)
Gresham Park

Desambiguações de topônimos